

Patronymes 
 Jean Poinsot, nom de naissance de Jean de Saint-Thomas (1589-1644), dominicain espagnol, théologien et commentateur de saint Thomas d'Aquin
 Louis Poinsot (1777-1859), mathématicien français
 Marion Poinsot (1978-), dessinatrice française de bande dessinée

Autres
 solide de Kepler-Poinsot
 Mouvement à la Poinsot
 Poinsot (cratère), cratère lunaire

Homophone